Osoby o tym nazwisku:
 Jerzy Zygmanowski – polski przedsiębiorca i polityk
 Marian Zygmanowski – polski polityk